Nabla (symbol) – symbolet Nabla
 Nabla-operatoren – en differentialoperator